Die 26. Schacholympiade 1984 wurde vom 18. November bis 5. Dezember 1984 in Thessaloniki ausgetragen.

Endstand der Schacholympiade 1984 als Fortschrittstabelle 

Das Turnier wurde in 14 Runden nach Schweizer System ausgetragen. Primäres Wertungskriterium waren die Brettpunkte, bei deren Gleichheit die Buchholz-Wertung.

1984 Tabelle
Liste (Schach)
Schach 1984